John Baines ist der Name folgender Personen:

* John Baines (Drehbuchautor) (1909–1962), britischer Drehbuchautor
 John Baines (Fußballspieler) (* 1937), englischer Fußballspieler
 John Baines (Ägyptologe) (* 1946), britischer Ägyptologe
 John Baines (Bobfahrer) (* 1985), britischer Bobfahrer